AJY steht für:
 Mano Dayak International Airport (IATA-Code), Flughafen von Agadez, Niger

Ajy steht für:
 Ajy (Turkmenistan), Ort in Lebap welaýaty, Turkmenistan

Abkürzung